Beaman se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Blaine L. Beaman
 John Homer Beaman